Schießstätte steht für:

 Schießstand, siehe dort
 Schießstätte (Gemeinde Gramastetten), Ortsteil von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Schießstätte (Gemeinde Premstätten), Ortsteil von Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark